Селерабо има више значења:

 Селерабо (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Селерабо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику